

Toponyme 

 Clavijo, commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
 Le Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, jardin botanique situé sur l’île espagnole de Grande Canarie.

Patronyme 

 Ángela Clavijo (1993-), footballeuse internationale colombienne.
 Fernando Clavijo (1956-2019), joueur puis entraîneur américain de football.
 Fernando Clavijo (1971-), homme politique espagnol.
 Gouvernement Clavijo
 José Clavijo y Fajardo (1726-1806), écrivain espagnol.
 Juan Martín Clavijo (2000-), voltigeur colombien.
 Ruy Gonzáles de Clavijo (?-1412), écrivain, voyageur, historien, explorateur et diplomate espagnol.

Autres 
 La bataille de Clavijo, une bataille légendaire qui opposa en 844 les troupes du roi des Asturies à l'armée maure.
 Le Club Baloncesto Clavijo, club espagnol de basket-ball.